Majasil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Majasil, Yajalón, Chiapas, 
 Majasil, Chilón, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar